Сьерра-де-Анкарес (, ) — горный массив на северо-западе Испании.

Высшая точка — гора Куинья (1987 м). Геологически хребет сложен кварцитами, филлитами, известняками и песчаниками и является самой западной частью системы Кантабрийских гор. Сьерра-де-Анкарес расположен на границе провинций Луго и Леон.

Природа территории осталась практически нетронутой, сохранились редкие виды флоры и фауны. Здесь один из нескольких ареалов кантабрийского медведя. Из птиц в Сьерра-де-Анкарес обитают беркут, змееяд, сапсан, средний пёстрый дятел, серая куропатка, стервятник, млекопитающие представлены иберийским волком, выдрами, пиренейской выхухолью.

Склоны гор покрыты лесами, преимущественно дубравами, также встречается рябина, берёза и клён, на берегах рек доминируют ольха и ива. Выше расположены заросли кустарников (можжевельник, вереск).

Для сохранения природы часть горной территории была объявлена биосферным заповедником.

Сьерра-де-Анкарес, как и все Кантабрийские горы, отделяют «Зелёную Испанию» с влажным климатом и сухую Месету.

Ссылки

Примечания 

Горные хребты Испании
провинция Леон
Луго (провинция)
География Галисии
География Кастилии и Леона
Кантабрийские горы